|-
|(3001) Микеланджело (Michelangelo) || 1982 BC1 || 24 января 1982 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3002)  Деласалль (Delasalle) || 1982 FB3 || 20 марта 1982 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
|(3003) Konček || 1983 YH || 28 декабря 1983 || Клеть || А. Мркос
|-
|(3004) Knud || 1976 DD || 27 февраля 1976 || Ла-Силья || Ричард Уэст
|-
|(3005) Pervictoralex || 1979 QK2 || 22 августа 1979 || Ла-Силья || К.-И. Лагерквист
|-
|(3006) Ливадия (Livadia) || 1979 SF11 || 24 сентября 1979 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3007) Reaves || 1979 UC || 17 октября 1979 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3008) Nojiri || 1938 WA || 17 ноября 1938 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(3009) Coventry || 1973 SM2 || 22 сентября 1973 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3010) Ушаков (Ushakov) || 1978 SB5 || 27 сентября 1978 || Крым || Черных Л. И.
|-
|(3011) Чунцин (Chóngqìng) || 1978 WM14 || 26 ноября 1978 || Нанкин || -
|-
|(3012) Минск (Minsk) || 1979 QU9 || 27 августа 1979 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3013) Доброволева (Dobrovoleva) || 1979 SD7 || 23 сентября 1979 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3014) Huangsushu || 1979 TM || 11 октября 1979 || Нанкин || -
|-
|(3015) Канди (Candy) || 1980 VN || 9 ноября 1980 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3016) Мёз (Meuse) || 1981 EK || 1 марта 1981 || Ла-Силья || Анри Дебеонь, Дж. де Санктис
|-
|(3017) Petrovič || 1981 UL || 25 октября 1981 || Клеть || А. Мркос
|-
|(3018) Годива (Godiva) || 1982 KM || 21 мая 1982 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3019) Кулин (Kulin) || 1940 AC || 7 января 1940 || Будапешт || Д. Кулин
|-
|(3020) Naudts || 1949 PR || 2 августа 1949 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(3021) Lucubratio || 1967 CB || 6 февраля 1967 || Циммервальд || Пауль Вильд
|-
|(3022) Dobermann || 1980 SH || 16 сентября 1980 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
|(3023) Heard || 1981 JS || 5 мая 1981 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3024) Hainan || 1981 UW9 || 23 октября 1981 || Нанкин || -
|-
|(3025) Higson || 1982 QR || 20 августа 1982 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
|(3026) Зарастро (Sarastro) || 1977 TA1 || 12 октября 1977 || Циммервальд || Пауль Вильд
|-
|(3027) Шаварш (Shavarsh) || 1978 PQ2 || 8 августа 1978 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3028) Чжангоси (Zhangguoxi) || 1978 TA2 || 9 октября 1978 || Нанкин || -
|-
|(3029) Sanders || 1981 EA8 || 1 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
|(3030) Vehrenberg || 1981 EH16 || 1 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
|(3031) Houston || 1984 CX || 8 февраля 1984 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3032) Evans || 1984 CA1 || 8 февраля 1984 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3033) Хольбек (Holbaek) || 1984 EJ || 5 марта 1984 || Брорфельде || Карл Аугюстесен, Поуль Йенсен, H. J. Fogh Olsen
|-
|(3034) Climenhaga || A917 SE || 24 сентября 1917 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(3035) Chambers || A924 EJ || 7 марта 1924 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(3036) Крат (Krat) || 1937 TO || 11 октября 1937 || Крым || Неуймин Г. Н.
|-
|(3037) Алку (Alku) || 1944 BA || 17 января 1944 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(3038) Бернес (Bernes) || 1978 QB3 || 31 августа 1978 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3039) Янгель (Yangel) || 1978 SP2 || 26 сентября 1978 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
|(3040) Кодзаи (Kozai) || 1979 BA || 23 января 1979 || Серро-Тололо || W. Liller
|-
|(3041) Вебб (Webb) || 1980 GD || 15 апреля 1980 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3042) Зелински (Zelinsky) || 1981 EF10 || 1 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
|(3043) Сан Диего (San Diego) || 1982 SA || 20 сентября 1982 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
|(3044) Салтыков (Saltykov) || 1983 RE3 || 2 сентября 1983 || Крым || N. V. Metlova, Н. Е. Курочкин
|-
|(3045) Alois || 1984 AW || 8 января 1984 || Андерсон-Меса || J. Wagner
|-
|(3046) Мольер (Molière) || 4120 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс
|-
|(3047) Гёте (Goethe) || 6091 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс
|-
|(3048) Гуанчжоу (Guangzhou) || 1964 TH1 || 8 октября 1964 || Нанкин || -
|-
|(3049) Кузбасс (Kuzbass) || 1968 FH || 28 марта 1968 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
|(3050) Каррера (Carrera) || 1972 NW || 13 июля 1972 || Cerro El Roble || К. Торрес
|-
|(3051) Nantong || 1974 YP || 19 декабря 1974 || Нанкин || -
|-
|(3052) Герцен (Herzen) || 1976 YJ3 || 16 декабря 1976 || Крым || Черных Л. И.
|-
|(3053) Дрезден (Dresden) || 1977 QS || 18 августа 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3054) Стругацкия (Strugatskia) || 1977 RE7 || 11 сентября 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3055) Аннапавлова (Annapavlova) || 1978 TR3 || 4 октября 1978 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
|(3056) INAG || 1978 VD1 || 1 ноября 1978 || CERGA || К. Томита
|-
|(3057) Mälaren || 1981 EG || 9 марта 1981 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3058) Delmary || 1981 EO17 || 1 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
|(3059) Pryor || 1981 EF23 || 3 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
|(3060) Delcano || 1982 RD1 || 12 сентября 1982 || Циммервальд || Пауль Вильд
|-
|(3061) Кук (Cook) || 1982 UB1 || 21 октября 1982 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3062) Рен (Wren) || 1982 XC || 14 декабря 1982 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3063) Махаон (Makhaon) || 1983 PV || 4 августа 1983 || Крым || Карачкина Л. Г.
|-
|(3064) Зиммер (Zimmer) || 1984 BB1 || 28 января 1984 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3065) Sarahill || 1984 CV || 8 февраля 1984 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3066) McFadden || 1984 EO || 1 марта 1984 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3067) Ахматова (Akhmatova) || 1982 TE2 || 14 октября 1982 || Крым || Журавлёва Л. В.,  Карачкина Л. Г.
|-
|(3068) Ханина (Khanina) || 1982 YJ1 || 23 декабря 1982 || Крым || Карачкина Л. Г.
|-
|(3069) Heyrovský || 1982 UG2 || 16 октября 1982 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
|(3070) Эйткен (Aitken) || 1949 GK || 4 апреля 1949 || Бруклин || IAP
|-
|(3071) Нестеров (Nesterov) || 1973 FT1 || 28 марта 1973 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
|(3072) Вильнюс (Vilnius) || 1978 RS1 || 5 сентября 1978 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3073) Курск (Kursk) || 1979 SW11 || 24 сентября 1979 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3074) Попов (Popov) || 1979 YE9 || 24 декабря 1979 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
|(3075) Bornmann || 1981 EY15 || 1 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
|(3076) Garber || 1982 RB1 || 13 сентября 1982 || Ок Ридж || -
|-
|(3077) Хендерсон (Henderson) || 1982 SK || 22 сентября 1982 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3078) Хоррокс (Horrocks) || 1984 FG || 31 марта 1984 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3079) Шиллер (Schiller) || 2578 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс
|-
|(3080) Моисеев (Moisseiev) || 1935 TE || 3 октября 1935 || Крым || Пелагея Шайн
|-
|(3081) Мартинубог (Martinůboh) || 1971 UP || 26 октября 1971 || Гамбург || Любош Когоутек
|-
|(3082) Джалиль (Dzhalil) || 1972 KE || 17 мая 1972 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
|(3083) OAFA || 1974 MH || 17 июня 1974 || Сан-Хуан || -
|-
|(3084) Кондратюк (Kondratyuk) || 1977 QB1 || 19 августа 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3085) Донна (Donna) || 1980 DA || 18 февраля 1980 || Гарвард || -
|-
|(3086) Kalbaugh || 1980 XE || 4 декабря 1980 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3087) Beatrice Tinsley || 1981 QJ1 || 30 августа 1981 || Озеро Текапо || Алан Гилмор,  Памела Килмартин
|-
|(3088) Jinxiuzhonghua || 1981 UX9 || 24 октября 1981 || Нанкин || -
|-
|(3089) Oujianquan || 1981 XK2 || 3 декабря 1981 || Нанкин || -
|-
|(3090) Tjossem || 1982 AN || 4 января 1982 || Паломар || Джеймс Гибсон
|-
|(3091) van den Heuvel || 6081 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс
|-
|(3092) Геродот (Herodotus) || 6550 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс
|-
|(3093) Берггольц (Bergholz) || 1971 MG || 28 июня 1971 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
|(3094) Чукоккала (Chukokkala) || 1979 FE2 || 23 марта 1979 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3095) Омархайям (Omarkhayyam) || 1980 RT2 || 8 сентября 1980 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
|(3096) Безруч (Bezruč) || 1981 QC1 || 28 августа 1981 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
|(3097) Тацит (Tacitus) || 2011 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс
|-
|(3098) van Sprang || 4579 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс
|-
|(3099) Хердженротер (Hergenrother) || 1940 GF || 3 апреля 1940 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(3100) Циммерман (Zimmerman) || 1977 EQ1 || 13 марта 1977 || Крым || Черных Н. С.
|}